Ógyalla steht für:

 Hurbanovo, eine Stadt in der Slowakei
 (1259) Ógyalla, ein Asteroid